George Gillett – politico britannico (1870-1939)
George A. Gillett – rugbista neozelandese (1877-1956)
George N. Gillett Jr. – imprenditore statunitense (1938-)